Le patronyme Gryffroy est une forme romane du prénom germanique grîm-frith (grîm : masque et frith : paix) d'où le prénom Grimfridus ().

Andries Gryffroy (1963-) est un homme politique belge.